Ligitas ist ein männlicher litauischer Vorname. Die weibliche Form ist Ligita.

Personen 
Ligitas Kernagis (* 1963),  Sänger, Musiker, Politiker und Mitglied des Seimas.

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname